Concussion – album del 2001 di Matthew Ryan
Concussion – film del 2013 diretto da Stacie Passon
Zona d'ombra (Concussion) – film del 2015 diretto da Peter Landesman